Рошер (; ) — фамилия. 

Известные носители:
 Рошер, Альбрехт (1836—1860) — немецкий путешественник по Африке.
 
 Рошер, Лунд Рагнвальд Альфред (1899—1975) — норвежский военный, разведчик и дипломат.
 Рошер, Нэнси Энн (псевдоним Джоан Марш; 1913—2000) — американская киноактриса, дочь Чарльза Рошера.
 Рошер, Чарльз (1885—1974) — британский кинооператор, сооснователь Американского общества кинооператоров.

См. также 
 Пасаван-ла-Рошер